Neeruti (Kadrina), een dorp in de Estlandse gemeente Kadrina, provincie Lääne-Virumaa
 Neeruti (Otepää), een dorp in de Estlandse gemeente Otepää, provincie Valgamaa